Друго фудбалско првенство у Мађарској је одиграно 1902. године.

Преглед 
Учествовало је укупно пет тимова, шампион је био ФК Будимпешта.

Табела 

УУ = Укупно утакмица; ПБ = Победе; НР = Нерешено; ИЗ = Изгубљене; ГД = Голова дато; ГП = Голова примљено; ГР = Гол-разлика; По = Поена

Признања

Референце 
 Hungary - Табеле финалиста (RSSSF)

1902
Спорт у 1902.